Новая Уситва — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Административный центр Новоуситовской волости.

Расположено в 13 км к юго-востоку от посёлка Палкино на южном прибрежье озера Белая Струга.

Население — 472 человека (2000 год), 414 человека (2010 год), 363 человека (2019 год).

История 
В Писцовых Книгах 1585—87 гг. Погост Ново-Уситовский означен центром Новоуситовской губы Завелицкой засады.

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района